Por Coldwater pode estar à procura de:
 Coldwater (Kansas)
 Coldwater (Michigan)
 Coldwater (Mississippi)
 Coldwater (Ohio)

Desambiguações de topônimos